John Cooke ist der Name folgender Personen:
* John Cooke (Jurist, 1608) (1608–1660), englischer Jurist (Solicitor General)
 John Cooke (Seefahrer), britischer Seefahrer 
 John Cooke (Mediziner) (1759–1838), britischer Arzt 
 John Cooke (Unternehmer) (1824–1882), US-amerikanischer Industriemagnat
 John Cooke (Boxer) (* 1934), britischer Boxer 
 John Cooke (Ruderer) (1937–2005), US-amerikanischer Ruderer 
 John Cooke (Sportschütze) (1939–2008), britischer Sportschütze 
 John Cooke (Jurist, 1944) (* 1944), irischer Jurist und Richter 
 John Cooke (Fußballspieler) (* 1962), englischer Fußballspieler 
 John A. L. Cooke, britischer Biologe 
 John Esten Cooke (1830–1886), amerikanischer Offizier und Schriftsteller 
 John Rogers Cooke (1833–1891), amerikanischer Brigadegeneral

Siehe auch:
 John Cook